Foiano peut désigner:

 Foiano della Chiana, commune italienne de la province d'Arezzo dans la région Toscane en Italie;
 Foiano di Val Fortore, commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie;